Кобулов Амаяк Захарович (1906–1955) — діяч радянських органів держбезпеки, генерал-лейтенант.
 Кобулов Богдан Захарович (1904–1953) — діяч радянських органів держбезпеки, генерал-полковник.